Эскуча ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь 41.6 км². Население — 1015 человек (на 2010 год).

Первое упоминание об Эскуча относится к 1171 году. Происхождение названия не установлено.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля